Гайан () — римский государственный деятель второй половины IV века.

Происходили из финикийского города Тир. Гайан занимался адвокатской практикой, а до 362 года находился на посту асессора официала в Антиохии. В 362—363 годах он занимал должность консуляра Финикии. Больше о нём ничего неизвестно.

Литература 
 

Чиновники Римской империи